Солун (, Номос Тесалоникис) е ном в Република Гърция, който се състои от град Солун, Лъгадинското поле и северната част от Халкидическия полуостров. Номът е втори по големина в Гърция и най-голям в Егейска Македония и в цяла Северна Гърция.

География 

Номът се разпростира от Солунския залив на югозапад до Струмския залив на изток. Тук се намират два големи водни басейна – на север в сърцето на региона е разположено Лъгадинското езеро (Корония), на изток е Бешичкото езеро (на гръцки Волви).

Северната и централната част е планинска, равнинни и подходящи за земеделие са западните, югозападните, част от североизточните, северните и покрай долината на река Вардар. Планините в нома са Хортач (на гръцки Хортиатис) в западната централна част, Богданската планина (Вертискос) и Орсовата планина (Кердилия) на север и северозапад.

Номът граничи с номите Иматия на югозапад, Пела на запад, Кукуш на север, Сяр на изток и Халкидики на юг.

Климат 
Климатът е горещ средиземноморски през лятото и хладен и мек през зимата в ниските и равнинни райони. Типична зима има в районите с надморска височина над 500 метра и в планините.

Деми и общини 

Номи в Гърция
Централна Македония